— аниме-сериал совместно японо-итальянского производства о чёрном цыплёнке Калимеро, который ранее фигурировал в итальянском телешоу Carosello, 1963 года производства и поэтому при выходе нового сериала был в определённой степени известен итальянской аудитории. Над созданием персонажей работала студия Organizzazione Pago, а также цыплёнок был использован в итальянской рекламе мыла Miralanza AVA, где показывается, что цыплёнок на самом деле не чёрный, а очень грязный, и становится снова белым, после купания с мылом.

Персонаж дважды лицензировался японской студией Toei Animation, которая выпускала первый аниме-сериал в чёрно-белом формате с 15 октября 1974 года по 30 сентября 1975 года, позже вышел в цветном формате. Всего было выпущено 47 серий. Второй сериал той же студией выпускался с 15 октября 1992 года по 9 сентября 1993 года, здесь были выпущены 52 серии аниме. Сериал транслировался по многим телеканалам западной Европы. В 2014 году вышло продолжение, выполненное полностью в компьютерной графике.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг очаровательного, но незадачливого антропоморфного цыплёнка Калимеро, который единственный в своём семействе, кто родился с чёрным пухом, а не жёлтым, как остальные. Калимеро носит всегда скорлупку из под яйца на голове. Практически во всех сериях Калимеро со своими друзьями пытается разгадать странные явления и попадает в забавные или неприятные ситуации.

Роли озвучивали 
1972 год
  — Кацуэ Мива
  — Митико Номура
  — Канэта Кимоцуки
  — Охара, Норико
  — Масако Нодзава
  — Сатико Тидзимацу
  — Масако Нодзава
  — Кэнъити Огата
  — Дзёдзи Янами

1992 год
 Калимеро — Синобу Адати
 Присцилла — Акэми Окамура
  — Акимаса Омори
  — Юдзи Уэда
  — Нацуми Сасаки
  — Хироко Касахара

Культурное влияние 
 Один из синглов на валлийском языке рок-группы Super Furry Animals носит имя Calimero.
 Французская певица Брижитт Фонтэн совместно с музыкальной группой Stereolab создала сингл Calimero.
 В 1970—1980-е годы среди военной полиции израильской армии стало распространяться устойчивое выражение — Калимеро, так, как головные уборы военных были белого цвета и напоминали по форме яйцо.
 В Нидерландах и Бельгии существует термин: «Комплекс Калимеро», который описывает человека, уверенного, что мир настроен против него, лишь потому, что оказался слабее или проиграл в чём-то. Прототипом для этого послужила любимая фраза цыплёнка «Они большие, я маленький, это не справедливо или нет!», в Словении в похожем случае используют выражение «он, ведёт себя, как Калимеро» или «не будь, как Калимеро».

Примечания

Ссылки 
 
  Официальный сайт аниме 2014 года
 Реклама 1963 года с участием Калимеро
 
 
 

Мультфильмы Италии
Toei Animation
Вымышленные курицы